Le mot patens est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) du participe présent d'un verbe latin signifiant « être ouvert » ; il peut signifier « s'ouvrant », « ouvert », « accessible », « vulnérable » ou « évident, manifeste ».

En taxonomie, le mot patens est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique